Cardiff (Wales)-glavni grad Walesa 

Cardiff,
Cardiff ,Novi Južni Wales,
Cardiff, Ontario,
Cardiff, Alberta,
Cardiff, Alabama, 
Cardiff, Illinois, 
Cardiff, Maryland ,
Cardiff, New Jersey, 
Cardiff, New York,

Osobe
Cardiff (prezime)